Кличко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Кличко Віталій Володимирович — український боксер, багаторазовий чемпіон, політик, Київський міський голова.
 Кличко Володимир Володимирович — український боксер, багаторазовий чемпіон світу.
 Брати Клички (боксери) — спільна стаття про братів Віталія та Володимира Кличків.
 Кличко Володимир Родіонович — генерал-майор ВПС України, батько Віталія та Володимира Кличків, військовий аташе.
 Кличко Наталія Валеріївна — спортсменка, фотомодель та співачка. Дружина Віталія Кличка.
 Кличко Федір Федорович (1911—1942) — український радянський художник.

Див. також 
 Кличко (фільм) — документальний фільм 2011 року про братів Кличків.
 212723 Кличко — астероїд головного поясу.

Українські прізвища